En Pologne, Pólko peut désigner :

 en voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Pólko, un village

 en voïvodie de Lublin 
 Pólko, un village dans le powiat de Biała Podlaska
 Pólko, un village dans le powiat de Lublin

 en voïvodie de Podlachie
 Pólko, un village dans la gmina Michałowo
 Pólko, un village dans la gmina Supraśl

 en voïvodie de Mazovie
 Pólko, un village  dans le powiat de Piaseczno

 en voïvodie de Grande-Pologne
 Pólko, un village dans la gmina Stawiszyn
 Pólko, un village dans la gmina Żelazków
 Pólko, un village dans le powiat de Międzychód
 Pólko, un village dans le powiat de Szamotuły

 en voïvodie de Lubusz
 Pólko, un village 

 en voïvodie de Poméranie
 Pólko, un village dans le powiat de Kwidzyn
 Pólko, un village dans le powiat de Starogard

 en voïvodie de Varmie-Mazurie
 Pólko, un village